Пи́тер Дж. Ко́рнер (; ) — канадский кёрлингист.

В составе мужской команды Канады . .

Играл в основном на позициях первого, второго и четвёртого. Несколько лет был скипом команды.

Достижения 
 : золото ().
 : золото (), серебро (, ).
 : серебро ().

 Команда всех звёзд () : , .

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Peter Corner – Curling Canada Stats Archive (статистика выступлений кёрлингиста на национальных чемпионатах и кубках Канады)
 Peter Corner - Curling Pro - Westmount Golf and Country Club
 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Канады по кёрлингу